Hinkel steht für:
 Hinkel (Rosport-Mompach), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Rosport
 Haushuhn oder Küchlein; ursprünglich ahd. huonichli (junges Huhn)

Personen:
 Andreas Hinkel (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Carl Hinkel (1793–1817), deutscher Dichter
 Friedrich Hinkel (1925–2007), deutscher Architekt und Archäologe
 Hans Hinkel (1901–1960), deutscher nationalsozialistischer Journalist und Ministerialbeamter
 Helmut Hinkel (* 1943), deutscher römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Bibliothekar
 Joachim Hinkel (1887–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Joern Hinkel (* 1970), deutscher Intendant, Regisseur und Schauspieler
 Karl Hinkel (1817–1894), deutscher Philologe und Philosoph
 Klaus Hinkel (* 1963), deutscher Richter
 Raimund Hinkel (1924–2002), österreichischer Sachbuchautor
 Roy Hinkel (1905–1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Volker Hinkel (* 1965), deutscher Musiker, siehe Fools Garden

Siehe auch:
 Hinkle
 Hynkel (Weiterleitung auf den Film Der große Diktator)